Рибін () — російське прізвище. Жіноча форма — Рибіна.

Відомі носії 
 Рибін Віктор Вікторович (*1962) — російський співак, лідер групи «Дюна».
 Рибін Володимир Олексійович
 Рибін Іван Петрович (1909—1943) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Рибін Максим В'ячеславович (*1981) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Рибін Олександр Гаврилович (1914—2003) — Герой Радянського Союзу.
 Рибін Петро Антонович (1885-1921) — профспілковий діяч, анархіст, учасник більшовицького та махновського рухів в Україні початку XX століття.

Рибін — село в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Рибкін